Москаль — жаргонное название россиян, русских или только жителей Москвы.
 Анекдоты о москалях
 Кто не скачет, тот москаль

Фильмы 
 Последний москаль
 Москаль-чародей

Фамилия 
 Москаль, Геннадий Геннадиевич (род. 1950) — украинский политик.
 Москаль, Павел Михайлович (род. 1981) — украинский актёр.
 Москаль, Роберт Михаил (1937—2022) — епископ-эмерит Украинской грекокатолической церкви.

Топонимы 
 Москаль — горный хребет в системе Уральских гор.

См. также 
 Москали
 Москаленко
 Москалёв

Примечания